Corleto désigne :

Géographie
 Corleto Monforte, commune italienne de la région de Campanie 
 Corleto Perticara, commune italienne de la région de Basilicate

Personnalités
 Ignacio Corleto, joueur de rugby argentin